Termenul „Charleston” se poate referi la:

Localități din Marea Britanie
 Charleston, Angus Scoția
 Charleston, Renfrewshire
Localități din SUA
 Charleston, Arkansas 
 Charleston, Illinois
 Charleston, Iowa 
 Charleston, Kentucky
 Charleston, Massachusetts
 Charleston, Mississippi
 Charleston, Missouri
 Charleston, Oregon
 Charleston, South Carolina
 Charleston, Virginia
 Charleston, West Virginia
Alte utilizări
 charleston - dans american de salon, care constă în mișcări foarte repezi, făcute prin flexiunea părții de jos a picioarelor.